Николай Шерстнёв:
 Шерстнёв, Николай Васильевич (1901—1990) — советский военачальник, деятель военной разведки, генерал-майор.
 Шерстнёв, Николай Ефремович (1930—2004) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда. 
 Шерстнёв, Николай Николаевич (род. 1960) — белорусский политик.